Werderstraße steht für:
 Werderstraße (Bremen)
 Werderstraße (Marburg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Marburg
 Werderstraße (Schwerin)